Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2005 wurden im Skispringen der Männer vier Wettbewerbe ausgetragen. Sowohl auf der Normal- als auch der Großschanze gab es jeweils einen Einzel- und einen Mannschaftswettbewerb. In den Einzelkonkurrenzen wurde zunächst eine Qualifikation ausgetragen. Dabei waren die Springer bis Platz 15 des aktuellen Weltcup-Standes vorqualifiziert. Die übrigen Springer bewarben sich um die weiteren Plätze im eigentlichen Wettbewerb mit 50 Teilnehmern.

Einzelspringen Normalschanze HS100

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 18. Februar 2005 ausgetragen.

Wettkampf 
Der Wettkampf wurde am 19. Februar 2005 ausgetragen. Die besten 31 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an, nachdem auf Platz 30 zwei Springer den ersten Durchgang punktgleich beendet hatten.

Einzelspringen Großschanze HS137

Qualifikation 
Die Qualifikation wurde am 24. Februar 2005 ausgetragen.

Wettkampf 
Auch der Wettkampf wurde am 25. Februar 2005 ausgetragen. Die besten 30 Springer des ersten Durchgangs traten zum Finale im zweiten Durchgang an.

Mannschaftsspringen Normalschanze HS100 
Der Wettkampf wurde am 29. Februar 2005 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren. Die ebenfalls gemeldete Mannschaft der Ukraine trat nicht an.

Mannschaftsspringen Großschanze HS137 
Der Wettkampf wurde am 26. Februar 2005 ausgetragen. Die besten acht Mannschaften nach dem ersten Durchgang durften den zweiten Wertungsdurchgang absolvieren.

Verwendete Abkürzungen

Quellen 
 Qualifikation Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021
 Wettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021
 Qualifikation Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021
 Wettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021
 Teamwettkampf Normalschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021
 Teamwettkampf Großschanze auf der Homepage der FIS, abgerufen 16. März 2021

Skispringen Manner
Manner 2005
Skispringen (Deutschland)